Роджер Сомери (; умер до 26 августа 1273) — английский аристократ, феодальный барон Дадли.

Биография 
Роджер Сомери был сыном сэра Ральфа Сомери (умер в 1210 году) и Маргарет ле Грас. В 1235 году он стал феодальным бароном Дадли. В 1253 году Сомери участвовал в подавлении восстания в Гаскони. В 1262 году он начал заново укреплять замок Дадли, разрушенный по приказу короля Генриха II после восстания 1173—1174 годов. Так как у Роджера не было разрешения от короля на восстановление замка, он получил приказ прекратить работы, позже оформил необходимые документы и снова начал строить; замок так и не был закончен при его жизни.

Роджер Сомери был женат дважды: сначала на Николь д'Обиньи (дочери Уильяма д'Обиньи, 3-го графа Арундела, и Мабели Честерской), потом на Амабель Хакомб. В первом браке родились:

 Маргарет, жена Ральфа Бассета, барона Бассета из Дрейтона, и сэра Ральфа де Кромвеля;
 Джоан, жена Джона ле Стрейнджа;
 Мабель, жена Уолтера де Сали;
 Мод, жена Генри де Эрдингтона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Английские феодальные бароны XI века